Somers steht für:

 Somers (Connecticut), Ort im Tolland County
 Somers (Iowa), Ort im Calhoun County
 Somers (Montana), Ort im Flathead County
 Somers (New York), Ort im Westchester County
 Somers (Wisconsin), Ort im Kenosha County
 Somers (Town), Town(ship) im Kenosha County, Wisconsin
 Somers-Gletscher, Gletscher im Grahamland, Antarktika
 Somers-Nunatak, Nunatak im Grahamland, Antarktika

Somers ist der Familienname folgender Personen:
 Alan Somers (* 1941), US-amerikanischer Schwimmer
 Alex Somers (* 1984), US-amerikanischer Musiker
 Andrew Lawrence Somers (1895–1949), US-amerikanischer Politiker
 Armonía Somers (1914–1994), uruguayische Schriftstellerin
 Arthur Somers-Cocks, 6. Baron Somers (1887–1944), britischer Offizier, Gouverneur von Victoria
 Bart Somers (* 1964), belgischer Politiker
 Brett Somers (1924–2007), US-amerikanische Schauspielerin und Komikerin
 Hans Somers (* 1978), belgischer Fußballspieler
 Harry Somers (1925–1999), kanadischer Komponist
 Henri Somers (1863–1937), belgischer Maschinist und Antarktisreisender
 Jeff Somers (* 1971), US-amerikanischer Science-Fiction-Autor

 Linda Somers Smith (* 1961), US-amerikanische Leichtathletin
 Luke Somers (1980/81–2014), britisch-US-amerikanischer Journalist
 Michael Somers (* 1995), belgischer Mittel- und Langstreckenläufer
 Peter J. Somers (1850–1924), US-amerikanischer Politiker
 Suzanne Somers (* 1946), US-amerikanische Schauspielerin

Siehe auch:
 Somers Point
 Somers Township
 USS Somers, sechs Schiffe der US-Marine
 Somer
 Sommers